Catherine Deshayes, nota come La Voisin (1640-1680) – avventuriera francese
 Gabriel Deshayes (1767-1841) – presbitero francese